Каре́-Плуге́, Каре-Плуґе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на захід від Парижа, 145 км на захід від Ренна, 55 км на північний схід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3644 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7184,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Каре-Плуге 
 [ Розташування муніципалітету Каре-Плуге на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер